Johann Iken ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Iken (1837–1902), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Johann Georg Iken (1786–1850), deutscher Jurist und Politiker